Pinaleño, uneori doar Pinaleno, se poate referi la

 Munții Pinaleño, lanț montan izolat din partea central estică a statului , parte a ecosistemului montan Madrean Sky Islands
 Eumorsea pinaleno, insectă endemică Statelor Unite ale Americii

Nume proprii